Enginyeria: Resiliència, quantitat d'energia que absorbeix un material al trencar-se sota l'acció d'un impacte
 Psicologia: Resiliència psicològica, capacitat d'una persona per a resistir i superar agressions continuades
 Ecologia: Resiliència (ecologia), capacitat d'un ecosistema per respondre a una pertorbació biològica